Elk Grove ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Elk Grove, Sacramento County, Kalifornien
 Elk Grove (Humboldt County, Kalifornien) 
 Elk Grove (Wisconsin),  im Lafayette County
 Elk Grove (Town), Town(ship) im Lafayette County, Wisconsin
 Elk Grove Village, im Cook und DuPage County, Illinois